Наталья Матвеева: Матвеева, Наталья Васильевна (род. 1961) — советский и российский историк.
 Матвеева, Наталья Константиновна (род. 1986) — российская лыжница.